Примитивный элемент может означать:
 Примитивный элемент простого расширения полей — элемент, порождающий расширение полей
 Примитивный элемент конечного поля— элемент, порождающий мультипликативную группу конечного поля
 Примитивный элемент решётки — элемент, не являющийся натуральным кратным другого элемента решётки
  коалгебры — элемент, на котором коумножение действует как

См. также 
 Теорема о примитивном элементе